Paulina Hermann - osječka plemkinja

 Dvorac Mačkamama - vila obitelji Hermann u Industrijskoj četvrti u Osijeku
ŠC Mačkamama - nogometni stadion
 Postaja Mačkamama u tramvajskom prometu u Osijeku
 BK Mačkamama - boćarski klub